Medwyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Medwyn (Bohuslaw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bohuslaw
 Medwyn (Iwankiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw